Příjmení Šesták nebo Šestak má více osob:

 Antonín Šesták (1918–2006) – katolický kněz, arciděkan v Klatovech a probošt ve Staré Boleslavi
 Augustin Šesták (1918–???) – příslušník československých perutí v RAF
 Aurelie Šestáková (1893–1961) – česká úřednice a politická vězeňkyně
 Jiří Šesták (* 1956) – český herec, režisér, politik a senátor
 Jaroslav Šesták – český fyzik a vysokoškolský učitel, nositel Medaile Za zásluhy (2017)
 Jozef Šesták – slovenský politik
 Oldřich Šesták (1909–2001) – český fotbalový brankář
 Rostislav Šesták (* 1960) – český prvoligový fotbalista
 Stanislav Šesták (* 1982) – slovenský fotbalista
 Václav Šesták – český malíř
 Zdeněk Šesták (* 1925) – český hudební skladatel a muzikolog
 Marija Šestaková (* 1979) – slovinská atletka, trojskokanka

Související články 
 Šesták, drobná mince.

Česká příjmení